Bieg na 1500 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 7 lutego w hali National Speed Skating Oval.

Złoto wywalczyła Holenderka Ireen Wüst, srebro przypadło Japonce Miho Takagi, a brąz zdobyła rodaczka Wust, Antoinette de Jong.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Bibliografia 
 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022